Noren tradizionali divisori giapponesi in tessuto

Persone 
 Gustaf Norén – cantante e chitarrista svedese
 Irv Noren – giocatore di baseball e cestista statunitense
 Lars Norén – poeta, romanziere, drammaturgo e regista teatrale svedese
 Svea Norén – pattinatrice svedese